A Cereser é uma indústria de bebida do Brasil, possuindo unidades em Jundiaí e em Cabo de Santo Agostinho. 

Fundada em 1926 por João Cereser com o nome de Indústria de Vinhos Santa Isabel, é a maior fabricante nacional de vinhos, filtrados e destilados populares, tendo, entre suas marcas, a Sidra Cereser, Cereser, Vinho Dom Bosco, Old Cesar 88, Chuva de Prata, Cortezano, Kadov, Massimiliano e Sucos Jussy.

Ligações externas 
 Página da Cereser

Indústrias do Brasil
Vinícolas do Brasil
Empresas de Jundiaí